Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1953 () проводился в городе Садбери (провинция Онтарио) cо 2 по 7 марта 1953 года. Турнир проводился в 24-й раз. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 16-й раз, в городе Садбери — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 14-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Ab Gowanlock, это была 2-я победа, впервые этот скип стал чемпионом Канады в ; ставший второй раз чемпионом в 52 года, Ab Gowanlock на настоящий момент является старейшим скипом-чемпионом Канады среди мужчин). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Квебек (скип Kenneth Weldon), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип James Hill).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1953
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 1953 году
Март 1953 года